Михайлович () — сербське прізвище.

 Михайлович, Боян (нар. 1980) — сербський боєць ММА.
 Михайлович, Бранкиця (нар. 1991) — сербська волейболістка, нападник.
 Михайлович, Георгій Степанович (1890-?) — радянський діяч прокуратури.
 Михайлович, Данієл (нар. 1985) — сербський футболіст, центральний захисник.
 Михайлович, Драголюб (1893—1946) — югославський генерал.
 Михайлович, Джордже (нар. 1998) — американський футболіст.
 Михайлович, Драгослав (1906—1978) — югославський футболіст, захисник.
 Михайлович, Драгослав (нар. 1930) — сербський письменник.
 Михайлович, Йосип (1814—1891) — австро-угорський кардинал хорватського походження.
 Михайлович, Любомир (нар. 1943) — югославський футболіст, захисник.
 Михайлович, Неманья (нар. 1996) — сербський футболіст, вінгер.
 Михайлович, Првослав (1921—1978) — югославський футболіст і футбольний тренер, срібний призер Олімпійських ігор 1948 року.
 Михайлович, Синиша (1969—2022) — сербський футболіст.
 Михайлович, Стевча (1804—1888) — сербський політик та державний діяч; останній прем'єр-міністр Князівства Сербія.
 Михайлович, Ясміна (нар. 1960) — сербська письменниця та літературний критик.

Див. також 
 Михалович